Landesregierung Sylvester bezeichnet mehrere Regierungen des Burgenlandes:
 Landesregierung Sylvester I (1934)
 Landesregierung Sylvester II (194 bis 1938)